Die Football League Third Division 1988/89 war die 62. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurden die Wolverhampton Wanderers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United und nach Play-off-Erfolgen gegen Preston North End und die Bristol Rovers auch das drittplatzierte Port Vale in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1989/90 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Shrewsbury Town, Birmingham City und FC Walsall die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Southend United, der FC Chesterfield, der FC Gillingham und der FC Aldershot. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1989/90 der Viertligameister Rotherham United sowie die dahinter rangierenden Tranmere Rovers, Crewe Alexandra und der Play-off-Sieger Leyton Orient die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Second Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1988-89 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1988/89
Fußballsaison 1988/89